Stanisław Kot (1885–1975) – historyk, działacz ruchu ludowego
 Stanisław Kot (ur. 16 października 1885) we wsi Bieliny, w rodzinie Ignacego i Tekli) – działacz niepodległościowy, 20 stycznia 1931 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Kot (1896–1916) – żołnierz 5 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 16 marca 1937 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Kot (ur. 6 stycznia 1897) – żołnierz Legionów Polskich, chorąży 6 Batalionu Telegraficznego, 25 lutego 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Kot (1907–1988) – rolnik, wojskowy i polityk, oficer BCh

Przypisy